Рогач може да се односи на:

 Рогач, зимзелена биљка јестивог плода

или

 Рогач (презиме), српско презиме

или

 Рогач (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ
 Рогач (Шолта), насеље у општини Шолта, Република Хрватска

Види још 
 Рог
 Рогача (вишезначна одредница)